Glasnevin bezeichnet
 Glasnevin (Dublin), Stadtteil der irischen Hauptstadt Dublin
 Glasnevin Cemetery, Friedhof in diesem Stadtteil
 Glasnevin (Neuseeland), Ort in Neuseeland